

Patronyme 

 Alexandre Silveira Finazzi (1973-), footballeur brésilien.
 Amarildo Tavares da Silveira (1939- ), footballeur brésilien.
 Anderson da Silveira Ribeiro (1988-), footballeur brésilien.
 Carlos Silveira da Graça (1988-), footballeur cap-verdien.
 Éder Guterres Silveira (1977-), footballeur brésilien.
 Francisco da Silveira Pinto da Fonseca Teixeira (1763-1821), militaire portugais.
 Ivo Silveira (1918-2007), homme politique brésilien.
 Luiz Henrique da Silveira (1940-2015), homme politique brésilien.
 Maria do Carmo Trovoada Pires de Carvalho Silveira (1960-), femme politique santoméenne.
 Maria Olga de Moraes Sarmento da Silveira (1881-1948), femme de lettres portugaise.
 Miguel Silveira dos Santos (2003-), footballeur brésilien
 Rafael Silveira (1978-), artiste brésilien.
 Sebastião Leme da Silveira Cintra (1882-1942), archevêque et cardinal brésilien.

Toponyme 

 Silveira Martins est une municipalité brésilienne.
 Silveiras est une municipalité brésilienne.

Divers 
 Estádio Governador Hélio Prates da Silveira

Voir aussi 
 
Patronyme brésilien
Patronyme portugais